Награды Владимира Ленина — государственные и общественные награды российского и советского политика, основателя СССР Владимира Ленина.

Официальная прижизненная награда 
Единственной официальной государственной наградой, которой был награждён В. И. Ленин, был Орден Труда Хорезмской Народной Советской Республики (постановление ЦИК ХНСР от 4 апреля 1922 г., что делает Ленина первым кавалером данного ордена). При этом, по свидетельству бывшего научного сотрудника Центрального музея Ленина Александра Шефова, сам Ленин о данном награждении не узнал: орден был доставлен в Москву для вручения Ленину в августе 1922 года, однако больной Ильич находился в то время в Горках. Секретарь Ленина Лидия Фотиева, не дочитав сопроводительное письмо Хорезмского ЦИК до конца, распорядилась отправить «восточный значок» в архив, где он и пролежал до 1962 года, когда обнаружились документы, подтверждающие награждение Ленина этим орденом. После чего орден был помещён в экспозицию Центрального музея В. И. Ленина.

Других государственных наград, как РСФСР и СССР, так и иностранных государств, у Ленина не было.

Звания и премии 
 В 1917 году Норвегия выступила с инициативой присуждения Нобелевской премии мира Владимиру Ленину, с формулировкой «За торжество идей мира», как ответный шаг на изданный в Советской России «Декрет о Мире», выводивший в сепаратном порядке Россию из Первой мировой войны. Нобелевский комитет данное предложение отклонил в связи с опозданием ходатайства к установленному сроку — 1 февраля 1918 г., однако вынес решение, заключающееся в том, что комитет не будет возражать против присуждения Нобелевской премии мира В. И. Ленину, если существующее российское правительство установит мир и спокойствие в стране (как известно, путь к установлению мира в России преградила Гражданская война, начавшаяся в 1918 году). Мысль Ленина о превращении войны империалистической в войну гражданскую была сформулирована в его работе «Социализм и война», написанной ещё в июле-августе 1915 года.
 В 1919 году по приказу Реввоенсовета Республики В. И. Ленин был принят в почётные красноармейцы 1-го отделения 1-го взвода 1-й роты 195-го стрелкового Ейского полка.
 Решением Ульяновской Городской Думы В. И. Ульянову (Ленину) присвоено звание "Почётный гражданин города Ульяновска", которое является высшей наградой муниципального образования "Город Ульяновск".

Посмертные «награждения» 
22 января 1924 года Н. П. Горбунов, секретарь Ленина, снял со своего пиджака Орден Красного Знамени (№ 4274) и приколол его к френчу уже умершего Ленина. Эта награда находилась на теле Ленина до 1943 года, а сам Горбунов в 1930 году получил дубликат ордена. По некоторым данным, так же поступил и Н. И. Подвойский, стоя в почётном карауле у гроба Ленина. Ещё один Орден Красного Знамени был возложен к гробу Ленина вместе с венком от Военной академии РККА. В настоящее время ордена Н. П. Горбунова и Военной академии Красной Армии хранятся в Музее Ленина в Москве.

Факт наличия ордена на груди умершего Ленина во время траурной церемонии в Колонном зале Дома Союзов оказался запечатлён в стихотворении В. Инбер «Пять ночей и дней (На смерть Ленина)».

Примечания

Ссылки 
 Награды Ленина (из книги «Ленин, о котором спорят сегодня», Москва. Издательство политической литературы. 1991)
Владимир Ленин
Ленин